Алексе́й Шмелёв:
 Шмелёв, Алексей Дмитриевич (род. 1957) — советский и российский лингвист-русистик.
 Шмелёв, Алексей Иванович (1905—1984) — советский военный и политический деятель, генерал-полковник.
 Шмелёв, Алексей Николаевич (род. 1960) — глава городского округа город Октябрьский.